Karen Khachanov ha vinto la prima edizione del torneo battendo in finale Albert Ramos-Viñolas con il punteggio di 64-7, 7-63, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Dominic Thiem (quarti di finale)
  Nick Kyrgios (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (semifinale)
  Feliciano López (quarti di finale)

  Albert Ramos-Viñolas (finale)
  Viktor Troicki (semifinale)
  João Sousa (primo turno)
  Paolo Lorenzi (secondo turno)

Qualificati 

  Michael Berrer (primo turno)
  Denis Kudla (primo turno)

  Hiroki Moriya (primo turno)
  Radek Štěpánek (primo turno)

Wildcard 

  Casper Ruud (primo turno)
  Dominic Thiem (quarti di finale)

 Wu Di (secondo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Chengdu Open 2016
ATP World Tour 2016